Slovo instalace není jednoznačné a jako takové může vyjadřovat více různých významů :

 instalace (činnost) – umístění, rozmístění, montáž, instalování inženýrského rozvodu do nějakého jiného technického zařízení (např. přívod plynu, rozvod vody, přívod elektrické energie, klimatizace a jiné vzduchotechniky v nějaké budově apod.) 
 instalace (vybavení) – již hotové technické vybavení budovy, například plynový rozvod, vodovod, elektrické vedení apod.
 odtud pak pochází odvozené slovo elektroinstalace
 slavnostní uvedení do úřadu nebo do funkce – slovo s podobným významem je inaugurace
 instalace (expozice) – konečné rozmístění vystavovaných předmětů na výstavě či v muzeální a jiné expozici
 uspořádání či utváření nějakých prostor podle jednotného výtvarného konceptu
 instalace (software) – zavedení, instalování, zaevidování počítačového programu pro jeho budoucí provoz ve zvoleném operačním systému